Тим Агури е отбор от Формула Е, създаден през 2014 г. от бившия пилот от Формула 1 и 24-те часа на Льо Ман Агури Сузуки. Тимът е базиран в Токио, Япония, а негов технически партньор е Супер Агури. След края на сезон 2015/2016 прекратява участието си във Формула Е и неговият лиценз е продаден на Чайна Медия Кепитъл, която основава нов отбор под името Тачита.

История

Сезон 2014/15 
В дебютния сезон на Формула Е отборът се състезава под името Амлин Агури заради спонсорски договор със застрахователното дружество Амлин. Като пилоти на отбора са обявени Катрин Ледж и Антонио Феликс да Коща. Заради ангажимент на да Коща в ДТМ Такума Сато заема неговото място в първото състезание – еПри на Китай. В третия и четвъртия кръг Салвадор Дуран замества Ледж, която има тестове в Юнайтед СпортсКар Чемпиъншип, а впоследствие остава на нейно място до края на сезона. В двата старта в Лондон да Коща е заместен от Сакон Ямамото, отново заради старт в ДТМ.

Още в първото състезание в Пекин Такума Сато записва първата най-бърза обиколка в историята на отбора, а в Буенос Айрес Антонио Феликс да Коща носи първата победа. В края на сезона Амлин Агури завършва на седмо място при отборите с 66 точки, а участвалите в най-много стартове да Коща и Дуран се класират съответно на осмо (с 51 точки) и 21-во (13 точки) при пилотите. Ледж и Ямамото не печелят точки и остават на последните две места в класирането, а Сато взима две за своята най-бърза обиколка и е 24-ти.

Сезон 2015/16 
Преди сезон 2015/16 Агури се разделя със спонсора си Амлин и променя името си на Тим Агури. Въпреки падането на забраната за разработка на собствена задвижваща система, Тим Агури е единственият отбор, който от самото начало решава да използва стандартните компоненти от миналия сезон. Антонио Феликс да Коща запазва мястото си в отбора, а за втори пилот е взет Натанаел Бертон. Още след третия кръг обаче Бертон напуска, за да се концентрира върху кариерата си в състезанията за издръжливост, а на негово място в отбора се връща Салвадор Дуран, който се състезава за тима в девет кръга през миналия шампионат, а от състезанието в Париж до края на шампионата Дуран отстъпва мястото си на Ми Кингхуа, бивш заводски пилот на Ситроен в Световния шампионат за туристически автомобили. За старта в Берлин Рене Раст заема мястото на да Коща, който има ангажимент в ДТМ. Тим Агури остава на осмо място в класирането с 32 точки. При пилотите да Коща е 13-и с 28 точки, Бертон – 17-и с четири, а Кингхуа, Дуран и Раст са съответно 19-и, 22-ри и 23-ти без спечелени точки.

Пилоти

Резултати

Източници 

Отбори от Формула Е
Спорт в Токио
Автомобилен спорт в Япония